Béke Királynője-székesegyház, Bolívia, La Paz
Béke Királynője-székesegyház, Mexikó, Déli-Alsó-Kalifornia, La Paz